Moța:
 Ioan Moța
 Ion I. Moța

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania